«Isla (de) Magdalena» puede referirse a:

Geografía

Canadá 
  Islas de la Magdalena, archipiélago en el golfo de San Lorenzo.

Chile 
 Isla Magdalena (Aysén), en la comuna de Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
 Isla Magdalena (Magallanes), en las cercanías de la ciudad de Punta Arenas, formando parte del Monumento Natural Los Pingüinos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Italia 
 Arcipelago della Maddalena, archhipiélago en Cerdeña:
 Isla de La Maddalena, isla principal.
  México 
 Isla Magdalena, en Baja California Sur.
  Senegal 
 Isla de Madeleine''', isla.